Askesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Askesjö, sjö i Bengtsfors kommun,  (2,73 km²)
Askesjön (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (52,9 ha)
Askesjön (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (3,22 km²)

Se även
Asksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn